Куба има више значења:

 Куба
 Куба (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куба (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куба (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куба (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куба (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куба (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куба (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куба (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куба (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Куба (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику